Nur-ad-Din Mahmud, destacat emir zengita de Síria (Alep i Damasc) i Mossul (1146-1174), fill de Zengi
 Nur al-Din Arslan Shah I, emir zengita de Mossul (1193-1211)
 Nur al-Din Arslan Shah II, emir zengita de Mossul (1218-1219)
 Nur al-Din Muhammad (? - 1174), emir ortúquida de Hisn Kayfa
 Nur-ad-Din Muhàmmad II (1148-1210), dai ismaïlita nizatita d'Alamut 
 Xaikh Nur al-Din, amir de Tamerlà (seglea XIV i XV)